Вязовка — село в Екатериновском районе Саратовской области. Входит в состав Сластухинского муниципального образования.

История 
Вязовка основана в 1866—1868 годах. Первопоселенцами этих мест были беглые крестьяне из села Воронцовка и центральных регионов России, а несколько позже из с. Альшанка. В то время село называлось Вязовый враг — по одноименному воронцовскому поселению, от которого до сих пор существует название оврага Вязовый. Селение разместилось по обеим берегам природного водостока — начала реки Бакурки.

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Вязовый Враг переименовано в Вязовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Екатериновского района